

Cinema 
 My Angel – film del 2011 diretto da Stephen Cookson

Musica 
 My Angel – versione inglese del brano musicale classico keniota Malaika
 My Angel – EP del 1991 degli Arcturus
 My Angel – singolo del 2011 dei Romanz